Francja:
 Muret – okręg
 Muret – gmina
 Gare de Muret – stacja kolejowa w Muret
 Muret-et-Crouttes – gmina
 Muret-le-Château – gmina

Szwajcaria:
 Muret – dawna nazwa gminy Le Mouret

Osoby:
 Eduard Muret – niemiecki historyk
 Maurice Muret – szwajcarski pisarz

Inne:
 Bitwa pod Muret

Zobacz też:
 Saint-Laurent-de-Muret
 Saugnacq-et-Muret